Notre Dame de Lourdes är en ort i Kanada.   Den ligger i provinsen Manitoba, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Notre Dame de Lourdes ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Notre Dame de Lourdes är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Notre Dame de Lourdes. Runt Notre Dame de Lourdes är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Notre Dame de Lourdes är det största samhället i trakten. 

Trakten runt Notre Dame de Lourdes består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Manitoba